Ligusticum sprengelii är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Wilhelm Sieber och Kurt Sprengel. 

Ligusticum sprengelii ingår i släktet strandlokor och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
sprengelii